Bagir ist der Familienname folgender Personen:
 Abdul Mohsen Al-Bagir (* 1976), saudi-arabischer Gewichtheber
 Jafar Al-Bagir (* 1982), saudi-arabischer Gewichtheber